Гаљитос има више значења:

 Гаљитос, Сијете Карерас (Тикичео де Николас Ромеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Гаљитос (Тула), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику